Hoodooed – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Hoodooed – cortometraggio del 1920 diretto da Charles Parrott (Charley Chase)